Barbareschi ist der Familienname folgender Personen:
 Gaetano Barbareschi (1889–1963), italienischer Gewerkschafter und Politiker
 Giovanni Barbareschi (* 1922), italienischer Priester, Partisan und Widerstandskämpfer
 Luca Barbareschi (* 1956), italienischer Schauspieler, Regisseur und Politiker